Pados Patrik (Sopron, 1994. szeptember 20. –) magyar labdarúgóhátvéd. Jelenleg a Sárvár játékosa.

Források 
Pados Patrik adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1994-ben született személyek
Soproniak
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Soproni VSE labdarúgói
Élő személyek